Пётр Оссовский:
 Оссовский, Пётр Павлович (1925—2015) — советский живописец, Народный художник СССР, лауреат Государственной премии СССР.
 Оссовский, Пётр Степанович (1860—после 1920) — русский генерал, герой Первой мировой войны.